Contea di Brooks o Brooks County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Brooks (Georgia)
 Contea di Brooks (Texas)